Granite puede referirse a los siguientes lugares:

Accidentes geográficos 
 Granite Peak, el punto más alto del estado de Montana.

Condados 
 Condado de Granite, uno de los 56 condados del estado estadounidense de Montana.

Municipios 
 Municipio de Granite (condado de Phillips, Kansas)
 Municipio de Granite (condado de Morrison, Minnesota)
 Municipio de Granite City (condado de Madison, Illinois)
 Municipio de Granite Falls, municipio en el condado de Chippewa, estado estadounidense de Minnesota.
 Municipio de Granite Ledge (condado de Benton, Minnesota)
 Municipio de Granite Rock (condado de Redwood, Minnesota)

Localidades 
 Granite (Oregón), ciudad en el condado de Grant, estado estadounidense de Oregón.
 Granite (Oklahoma), pueblo en el condado de Greer, estado estadounidense de Oklahoma. 
 Granite (Utah), lugar designado por el censo en el condado de Salt Lake, estado de Utah, Estados Unidos.
 Granite Bay (California), lugar designado por el censo en el condado de Placer, California.
 Granite City, ciudad en el condado de Madison, estado estadounidense de Illinois.
 Granite Falls (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Caldwell, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Granite Falls (Minnesota), ciudad  en el condado de Yellow Medicine, estado estadounidense de Minnesota.
 Granite Falls (Washington), ciudad  en el condado de Snohomish, estado estadounidense de Washington.
 Granite Hills, lugar designado por el censo en el condado de San Diego, estado estadounidense de California.
 Granite Quarry, pueblo en el condado de Rowan, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Granite Shoals, ciudad en el condado de Burnet, estado estadounidense de Texas.